

Persone
 Alfredo Cesar Reis Freire de Andrade, noto come Alfredo d'Andrade – architetto, archeologo e pittore portoghese naturalizzato italiano
 Allef de Andrade Rodrigues – calciatore brasiliano
 Anderson de Andrade – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 António de Andrade – missionario portoghese
 Bruno Lança de Andrade – calciatore brasiliano
 Carlos Drummond de Andrade – poeta e scrittore brasiliano
 Danilo Gabriel de Andrade, noto come Danilo – calciatore brasiliano
 Domingo de Andrade – architetto spagnolo
 Editácio Vieira de Andrade, noto come Dimba – calciatore brasiliano
 Eduardo Gonçalves de Andrade, noto come Tostão – ex calciatore brasiliano
 Ênio Vargas de Andrade – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Eugénio de Andrade – poeta e scrittore portoghese
 Filipe de Andrade Texeira – calciatore portoghese
 Heberty Fernandes de Andrade – calciatore brasiliano
 Hegon Henrique Martins de Andrade, noto come Hegon – calciatore brasiliano
 Henik Luiz de Andrade, noto come Henik – calciatore brasiliano
 Israel Machado Campelo de Andrade – ex cestista brasiliano
 Joaquim Pedro de Andrade – regista e sceneggiatore brasiliano
 João Batista de Andrade – regista e sceneggiatore brasiliano
 João Henrique de Andrade Amaral, noto come Andrade – calciatore brasiliano
 Jorge Manuel Gomes de Andrade – ex calciatore portoghese
 José Maria de Andrade Pereira – ex schermidore brasiliano
 Júlio César de Andrade Moura, noto come Julinho – ex calciatore brasiliano naturalizzato peruviano
 Kayke Moreno de Andrade Rodrigues, noto come Kayke – calciatore brasiliano
 Maicon de Andrade – taekwondoka brasiliano
 Manuel Freire de Andrade – generale spagnolo
 Marcelo Costa de Andrade – serial killer brasiliano
 Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, nota come Carminho – cantante e compositrice portoghese
 Mário de Andrade – poeta, musicologo, critico letterario e narratore brasiliano
 Mário Pinto de Andrade – politico angolano
 Mattheus de Andrade Gama De Oliveira, noto come Mattheus – calciatore brasiliano
 Maycon de Andrade Barberan, noto come Maycon – calciatore brasiliano
 Moisés Matias de Andrade, noto come Moisés – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Oswald de Andrade – poeta brasiliano
 Rafael de Andrade Bittencourt, noto come Rafael – calciatore brasiliano
 Richarlison de Andrade, noto come Richarlison – calciatore brasiliano
 Rildo de Andrade Felicissimo, noto come Rildo – calciatore brasiliano
 Wágner de Andrade Borges – calciatore brasiliano
 Weldon Santos de Andrade – calciatore brasiliano

Altro
 Classe Baptista de Andrade – classe di corvette della Marinha Portuguesa